

Geografia
 La Boulaye – comune francese situato nel dipartimento della Saona e Loira

Persone
 Boulaye Dia (1996) – calciatore francese
 Paul de La Boulaye (1849-1926) – pittore francese

Pagine correlate
 Boulay
 Boulaya